Hewitt se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 John Hewitt
 Florence Ellen Hewitt